Éowyn – personaggio letterario de Il Signore degli Anelli
Éowyn – nome proprio di persona femminile
Éowyn – gruppo musicale alternative rock statunitense